Jungingen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Jungingen, Ulm– stadsdel i Ulm, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Jungingen, Zollernalbkreis, kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,